Rocks steht für:

 Rocks (Magazin), deutsche Musikzeitschrift
 MTV Rocks, britischer Musiksender
 Rocks (Album), Studioalbum von Aerosmith

Rocks ist der Familienname folgender Personen:
 Ramona Rocks (1986–2021), deutsche Musikerin

Siehe auch:
 Point of Rocks
 Seal Rocks
 Twin Rocks